Ernesto De Pascale (1958-2011) – giornalista, conduttore radiofonico e musicista italiano
Marco De Pascale (1978) – rapper italiano più conosciuto con lo pseudonimo di Metal Carter
Michele De Pascale (1985) – politico italiano